Miejscowości w USA:
 Badger – miasto w stanie Alaska, w Okręgu Fairbanks North Star
 Badger – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Badger – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Badger – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
Gminy w USA:
 Badger (ang. Badger Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Badger (ang. Badger Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Badger (ang. Badger Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Badger (ang. Badger Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Badger (ang. Badger Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison
 Badger (ang. Badger Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
W Wielkiej Brytanii:
 Badger – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)

Zobacz też 

 Badger badger badger